Ел Пато има више значења:

 Ел Пато (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пато (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пато (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Пато (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пато (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пато, Ехидо Гвадалупе де Амолес (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пато (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пато (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пато (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пато (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пато (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пато (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пато, Месета дел Пато (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пато (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пато (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пато (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пато (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пато, Порфирио Педраза (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пато, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Пато (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пато (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пато (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пато (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику